NK TŠK je nogometni klub iz mjesta Topolovac.

Povijest 
NK TŠK je osnovan 1932. godine. Najveći uspjeh je plasman u 1. HNL, gdje je igrao u sezoni 2001./02., te zauzeo posljednje, 16. mjesto. Trenutačno nastupa u 1. ŽNL Sisačko-moslavačkoj.

Pojavili su se u hrvatskom kupu pet puta između 1998. i 2002. Njihov najbolji rezultat je ulazak u četvrtfinale u sezoni 2001./02., gdje su ispali od Osijeka ukupnim rezultatom 5:0.

Veteranski prvaci Hrvatske 
Veterani NK TŠK 1932. iz Topolovca 2013. godine nakon boljeg izvođenja udaraca s 11 metara, ukupnim rezultatom 2:1 u završnoj utakmici pobijedili su VNK Hrvatski dragovoljac iz Zagreba. Najbolji igrač završnice prvenstva bio je igrač NK TŠK 1932. Igor Marčec (golman), a najbolji strijelac topolovački topnik Tin Lovreković s pet postignutih golova.

Statistika u prvenstvima Hrvatske 

TŠK